Рака — многозначный термин.

 Рака — ковчег с мощами святых.
 Рака — населённый пункт в Буркина-Фасо.
 Рака — населённый пункт в Тибете.
 Рака — деревня в Словении.
 Рака — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.
 Рака — деревня в уезде Ярвамаа, Эстония.
 Рака — река в России, приток Оки.
 Рака — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Ракка (значения)